Informe Belmont, document fonamental en el camp de l'ètica mèdica auspiciada pel departament de Salut, Educació i Benestar dels Estats Units
 Toponímia:
 Belmont-sur-Lausanne, municipi de suïssa del cantó de Vaud al districte de Lavaux-Oron
 França:
 Belmont (Alt Marne), municipi francès al departament de l'Alt Marne (regió de Xampanya-Ardenes) 
 Belmont (Alt Saona), municipi francès al departament de l'Alt Saona (regió de Franc Comtat) 
 Belmont (Baix Rin), municipi francès al departament del Baix Rin (regió d'Alsàcia)
 Belmont (Doubs), municipi francès al departament del Doubs (regió de Franc Comtat)
 Belmont (Gers) o Belmont municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Belmont (Isèra), municipi francès al departament de la Isèra (regió de Roine-Alps)
 Belmont (Jura), municipi francès al departament del Jura (regió de Franc Comtat)
 Bèlmont (Òlt) o Belmont-Bretenoux, municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Belmont (Puèi Domat), municipi francès, situat al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia)
 Belmont-d'Azergues, municipi francès al departament del Roine (regió de Roine-Alps)
 Belmont-de-la-Loire, municipi francès al departament del Loira (regió de Roine-Alps)
 Bèlmont de Perigòrd, municipi francès al departament de la Dordonya (regió de l'Aquitània)
 Bèlmont de Rance o Belmont-sur-Rance, municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Belmont-lès-Darney, municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena)
 Belmont-Luthézieu, municipi francès al departament de l'Ain (regió de Roine-Alps)
 Belmont-Sainte-Foi o Bèlmont Senta Fe municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 Belmont-sur-Buttant, municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena)
 Belmont-sur-Vair, municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena) 
 Belmont-Tramonet, municipi francès al departament de Savoia (regió de Roine-Alps)
 Cantó de Belmont, cantó francès al districte de Clarmont d'Alvèrnia (departament del Puèi Domat) 
 Cantó de Bèlmont de Perigòrd, cantó francès al districte de Brageirac (departament de la Dordonya) 
 Cantó de Bèlmont de Rance, cantó francès del departament d'Avairon al districte de Millau
 Cantó de Belmont-de-la-Loire, cantó francès del departament del Loira al districte de Roanne 
 Estats Units:
 Belmont (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Belmont (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Belmont (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Belmont (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts
 Belmont (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Belmont (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nova Hampshire
 Belmont (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Belmont (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Belmont (Pennsilvània), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Belmont (Virgínia de l'Oest)
 Belmont (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin